Aquesta és una llista de Grans Mestres d'escacs. Gran Mestre és un títol que es dona als jugadors d'escacs guardonats per la FIDE, l'entitat que governa aquest esport. El de Gran Mestre és el títol més alt que un jugador d'escacs pot obtenir. Un cop obtingut, el títol generalment es reté per vida; el reglament de la FIDE permet la revocació dels títols en els casos de frau o corrupció, però això no s'ha aplicat mai encara fins ara.

El novembre del 2015 la llista de classificació de la FIDE incloïa 1508 Grans Mestres, de tota manera aquest nombre és aproximat, ja que la llista de la FIDE podria incloure alguns jugadors traspassats, i podria excloure jugadors de la llista per diverses raons. D'aquests jugadors, 1475 són homes i 33 són dones.

{| class="sortable wikitable"
! Nom !! Naixement !! Defunció !! Any !! Federació

|-
|  (FIDE)||1973-08-01||||2007||
|-
|  (FIDE)||1995-10-14||||2011||
|-
|  (FIDE)||1982-08-11||||2013||
|-
|  (FIDE)||1979-01-31||||2007||
|-
|  (FIDE)|| 1982-10-13||||2008||
|-
|  (FIDE)||1951-02-14||||1984||
|-
|  (FIDE)||1978-07-09||||2008||
|-
|  (FIDE)||1981-05-10||||1998||
|-
|  (FIDE)||1971-11-17||||1989||
|-
|  (FIDE)||1992-08-15||||2010||
|-
|  (FIDE)||1965-03-16||||1985||
|-
|  (FIDE)||1987-02-19||||2005||
|-
|  (FIDE)||1950-03-31||||1973||
|-
|  (FIDE)||1974-08-31||||2002||
|-
|  (FIDE)||1986-12-15||||2014||
|-
|  (FIDE)||1967-05-15||||1985||
|-
|  (FIDE)||1994-03-01||||2014||
|-
|  (FIDE)||1966-08-15||||1997||
|-
| ||1954-09-06||1986-08-27||1984||
|-
|  (FIDE)||1988-04-18||||2007||
|-
|  (FIDE)||1981-08-01||||2014||
|-
|  (FIDE)||1961-02-08||||1995||
|-
|  (FIDE)||1983-11-19||||2004||
|-
|  (FIDE)||1971-12-07||||1991||
|-
|  (FIDE)||1988-09-01||||2013||
|-
| ||1909-05-14||1987-01-13||1983||
|-
|  (FIDE)||1969-01-17||||2010||
|-
|  (FIDE)||1945-08-21||||1977||
|-
|  (FIDE)||1973-05-11||||1997||
|-
|  (FIDE)||1997-06-22||||2015||
|-
|  (FIDE)||1985-11-28||||2002||
|-
|  (FIDE)||1976-08-29||||1993||
|-
|  (FIDE)||1981-10-28||||2006||
|-
|  (FIDE)||1974-06-01||||1998||
|-
|  (FIDE)||1974-09-07||||2009||
|-
|  (FIDE)||1992-09-13||||2013||
|-
|  (FIDE)||1980-12-02||||2007||
|-
|  (FIDE)||1981-11-02||||2009||
|-
|  (FIDE)||1988-05-10||||2010||
|-
|  (FIDE)||1970-05-04||||1992||
|-
|  (FIDE)||1988-07-27||||2010||
|-
|  (FIDE)||1986-09-06||||2009||
|-
|  (FIDE)||1988-09-09||||2006||
|-
|  (FIDE)||1978-04-13||||2002||
|-
|  (FIDE)||1970-06-11||||1996||
|-
|  (FIDE)||1969-12-11||||1988||
|-
|  (FIDE)||1964-07-16||||1993||
|-
|  (FIDE)||1951-06-27||||1972||
|-
|  (FIDE)||1980-03-12||||2005||
|-
|  (FIDE)||1990-02-05||||2007||
|-
|  (FIDE)||1989-03-11||||2006||
|-
|  (FIDE)||1957-04-30||||1999||
|-
|  (FIDE)||1969-01-20||||2001||
|-
|  (FIDE)||1960-03-20||||2005||
|-
|  (FIDE)||1972-05-29||||1997||
|-
|  (FIDE)||1985-03-20||||2011||
|-
|  (FIDE)||1968-12-09||||1999||
|-
|  (FIDE)||1997-06-10||||2013||
|-
|  (FIDE)||1995-06-23||||2013||
|-
|  (FIDE)||1980-12-03||||2010||
|-
|  (FIDE)||1962-02-19||||1993||
|-
|  (Gaige, 1987)||1929-05-14||1994-05-00||1964||
|-
|  (FIDE)||1962-02-06||||1994||
|-
|  (FIDE)||1970-04-19||||1995||
|-
|  (FIDE)||1971-07-18||||2008||
|-
|  (FIDE)||1968-07-19||||2009||
|-
|  (FIDE)||1999-11-09||||2015||
|-
| ||1952-01-28||2004-00-00||1994||
|-
|  (FIDE)||1951-12-05||||1986||
|-
|  (FIDE)||1967-07-21||||1990||
|-
|  (FIDE)||1986-06-15||||2002||
|-
|  (FIDE)||1976-07-05||||2004||
|-
|  (FIDE)||1961-01-08||||1995||
|-
|  (FIDE)||1954-06-23||||1991||
|-
|  (FIDE)||1960-11-13||||1986||
|-
|  (FIDE)||1986-08-08||||2013||
|-
|  (FIDE)||1992-11-20||||2012||
|-
|  (FIDE)||1982-10-06||||2001||
|-
|  (FIDE)||1985-07-09||||2006||
|-
|  (FIDE)||1993-11-27||||2014||
|-
|  (FIDE)||1998-05-03||||2014||
|-
|  (FIDE)||1988-04-21||||2008||
|-
|  (FIDE)||1984-05-31||||2006||
|-
|  (FIDE)||1980-08-16||||2009||
|-
|  (FIDE)||1961-05-07||||1994||
|-
| ||1960-10-20||2004-08-22||1992||
|-
|  (FIDE)||1966-03-06||||1999||
|-
|  (FIDE)||1987-06-29||||2008||
|-
| ||1980-04-24||2008-06-09||1998||
|-
|  (FIDE)||1994-11-28||||2015||
|-
|  (FIDE)||1964-10-10||||1994||
|-
|  (Gaige, 1987)||1922-02-08||||1952||
|-
|  (FIDE)||1986-01-31||||2006||
|-
|  (FIDE)||1978-01-08||||1997||
|-
|  (FIDE)||1983-05-19||||2003||
|-
|  (FIDE)||1960-05-16||||1988||

|-
|  (FIDE)||1981-09-03||||2007||
|-
|  (FIDE)||1986-05-08||||2010||
|-
|  (FIDE)||1973-10-02||||1997||
|-
|  (FIDE)||1967-02-19||||1996||
|-
|  (FIDE)||1988-06-21||||2012||
|-
|  (FIDE)||1989-11-04||||2007||
|-
|  (FIDE)||1983-01-22||||1997||
|-
|  (FIDE)||1969-02-21||||1999||
|-
|  (FIDE)||1964-11-28||||1999||
|-
|  (FIDE)||1978-11-20||||2003||
|-
|  (FIDE)||1979-10-10||||2002||
|-
| ||1936-08-16||2000-07-21||1978||
|-
|  (FIDE)||1990-07-13||||2014||
|-
|  (FIDE)||1995-01-27||||2013||
|-
|  (FIDE)||1978-02-25||||1998||
|-
|  (FIDE)||1981-05-12||||2004||
|-
|  (FIDE)||1949-03-12||||1973||
|-
| ||1941-09-10||1998-09-24||1976||
|-
|  (FIDE)||1966-07-28||||1999||
|-
|  (FIDE)||1991-10-28||||2011||
|-
|  (FIDE)||1987-03-10||||2004||
|-
|  (FIDE)||1978-05-20||||2001||
|-
|  (FIDE)||1989-04-08||||2011||
|-
|  (FIDE)||1988-09-27||||2004||
|-
| ||1961-08-21||2001-03-04||1987||
|-
|  (FIDE)||1986-09-29||||2011||
|-
|  (FIDE)||1972-01-23||||2010||
|-
|  (Gaige, 1987)||1911-08-21||1986-02-27||1954||
|-
|  (Gaige, 1987)||1936-02-21||||1967||
|-
|  (FIDE)||1966-11-21||||1989||
|-
|  (FIDE)||1957-01-30||||1986||
|-
|  (FIDE)||1992-08-07||||2011||
|-
|  (FIDE)||1986-06-29||||2011||
|-
|  (FIDE)||1966-04-03||||2000||
|-
|  (FIDE)||1985-01-03||||2005||
|-
|  (FIDE)||1966-10-27||||1991||
|-
|  (FIDE)||1962-01-01||||2003||
|-
|  (FIDE)||1991-01-16||||2013||
|-
|  (FIDE)||1987-02-04||||2012||
|-
|  (FIDE)||1967-11-29||||1997||
|-
|  (FIDE)||1977-01-11||||1997||
|-
|  (FIDE)||1973-10-15||||1997||
|-
|  (FIDE)||1979-09-26||||2011||
|-
|  (FIDE)||1950-03-17||||1994||
|-
|  (FIDE)||1953-12-17||||1975||
|-
|  (FIDE)||1971-08-02||||2000||
|-
|  (FIDE)||1962-11-23||||2002||
|-
|  (FIDE)||1950-05-08||||1978||
|-
|  (FIDE)||1993-07-29||||2013||
|-
|  (FIDE)||1984-08-06||||2003||
|-
|  (FIDE)||1977-06-17||||2002||
|-
|  (FIDE)||1991-02-15||||2013||
|-
|  (FIDE)||1964-03-11||||1986||
|-
|  (Gaige, 1987)||1928-07-15||||1958||
|-
|  (FIDE)||1990-01-14||||2008||
|-
|  (FIDE)||1964-07-15||||1995||
|-
|  (FIDE)||1967-07-02||||1997||
|-
|  (FIDE)||1980-04-14||||2007||
|-
|  (FIDE)||1981-12-28||||2004||
|-
|  (FIDE)||1985-08-08||||2002||
|-
|  (FIDE)||1994-10-17||||2014||
|-
|  (FIDE)||1986-05-31||||2013||
|-
|  (Gaige, 1987)||1882-10-02||1962-11-30||1950||
|-
|  (FIDE)||1971-04-01||||1994||
|-
|  (FIDE)||1969-06-30||||1999||
|-
|  (FIDE)||1972-05-23||||1998||
|-
|  (FIDE)||1984-06-04||||2008||
|-
|  (Gaige, 1987)||1932-08-11||2010-03-20||1962||
|-
|  (FIDE)||1990-10-17||||2007||
|-
|  (FIDE)||1974-07-25||||2006||
|-
|  (FIDE)||1961-06-09||||1990||
|-
|  (Gaige, 1987)||1929-10-08||||1957||
|-
|  (FIDE)||1958-01-01||||2003||
|-
|  (FIDE)||1975-12-14||||2011||
|-
|  (FIDE)||1950-11-19||||1978||
|-
|  (FIDE)||1966-01-01||||2004||
|-
|  (FIDE)||1968-06-22||||1993||
|-
|  (FIDE)||1980-04-17||||2001||
|-
|  (FIDE)||1990-10-19||||2013||
|-
|  (FIDE)||1997-04-18||||2015||
|-
|  (FIDE)||1988-04-20||||2004||
|-
|  (Gaige, 1987)||1931-10-30||2000-04-03||1961||
|-
|  (FIDE)||1977-09-09||||2005||
|-
|  (FIDE)||1982-10-20||||2003||
|-
|  (FIDE)||1958-10-15||||1986||
|-
|  (FIDE)||1964-12-31||||1993||
|-
|  (FIDE)||1991-01-17||||2009||
|-
|  (Gaige, 1987)||1889-04-14||1952-06-18||1951||
|-
|  (FIDE)||1988-04-26||||2008||
|-
|  (FIDE)||1977-07-03||||2008||
|-
|  (FIDE)||1995-01-25||||2014||
|-
| ||1920-03-20||1996-06-28||1977||
|-
|  (Gaige, 1987)||1919-06-09||1977-02-15||1950||
|-
|  (FIDE)||1971-12-14||||1991||
|-
|  (Gaige, 1987)||1913-05-12||1979-06-14||1950||
|-
| ||1910-02-09||1990-01-07||1984||
|-
|  (FIDE)||1966-03-28||||2004||
|-
|  (FIDE)||1986-07-27||||2009||
|-
|  (FIDE)||1988-04-30||||2009||
|-
|  (FIDE)||1973-08-10||||2001||
|-
|  (FIDE)||1997-07-05||||2014||
|-
|  (FIDE)||1988-08-08||||2008||
|-
|  (Gaige, 1987)||1911-08-17||1995-05-05||1950||
|-
|  (FIDE)||1950-04-16||||1993||
|-
|  (FIDE)||1987-11-14||||2011||
|-
|  (FIDE)||1988-02-08||||2008||
|-
|  (FIDE)||1974-04-02||||2009||
|-
|  (FIDE)||1966-05-04||||2005||
|-
|  (FIDE)||1988-03-31||||2007||
|-
|  (FIDE)||1969-03-27||||1994||
|-
|  (FIDE)||1982-03-19||||2014||
|-
|  (Gaige, 1987)||1924-02-19||2006-12-05||1950||
|-
|  (Gaige, 1987)||1949-01-10||2015-06-24||1970||
|-
|  (FIDE)||1989-07-26||||2010||
|-
|  (FIDE)||1967-05-29||||1994||
|-
|  (FIDE)||1982-05-02||||1999||
|-
|  (FIDE)||1962-09-28||||2001||
|-
|  (FIDE)||1982-12-14||||2008||
|-
|  (FIDE)||1985-12-10||||1999||
|-
|  (FIDE)||1981-02-20||||2007||
|-
|  (FIDE)||1976-12-25||||2008||
|-
|  (FIDE)||1995-05-03||||2011||
|-
|  (FIDE)||1937-12-02||||1976||
|-
|  (FIDE)||1987-02-12||||2012||
|-
|  (FIDE)||1990-04-02||||2015||
|-
|  (FIDE)||1967-06-06||||1994||
|-
|  (FIDE)||1967-06-06||||1994||
|-
|  (FIDE)||1946-11-20||||2007||
|-
|  (FIDE)||1988-11-19||||2010||
|-
|  (FIDE)||1955-03-05||||1993||
|-
|  (Gaige, 1987)||1928-04-20||2013-04-12||1964||

|-
|  (FIDE)||1976-12-25||||2004||
|-
|  (FIDE)||1958-07-01||||1995||
|-
|  (FIDE)||1957-06-30||||1986||
|-
|  (FIDE)||1959-03-06||||2005||
|-
|  (FIDE)||1990-01-21||||2010||
|-
| ||1896-04-19||1981-02-14||1977||
|-
|  (FIDE)||1973-09-06||||2003||
|-
|  (FIDE)||1990-11-30||||2004||
|-
|  (FIDE)||1982-12-24||||2007||
|-
|  (FIDE)||1992-07-30||||2007||
|-
|  (FIDE)||1976-08-02||||2009||
|-
|  (FIDE)||1945-02-06||||1985||
|-
|  (FIDE)||1971-08-13||||2001||
|-
|  (FIDE)||1988-07-09||||2010||
|-
|  (FIDE)||1960-04-04||||1983||
|-
|  (FIDE)||1983-05-06||||2006||
|-
|  (FIDE)||1978-12-18||||2012||
|-
|  (FIDE)||1974-01-30||||1997||
|-
|  (FIDE)||1955-11-27||||1984||
|-
|  (FIDE)||1986-11-26||||2004||
|-
|  (FIDE)||1969-08-26||||2004||
|-
|  (FIDE)||1936-10-15||||2000||
|-
|  (FIDE)||1960-03-06||||1985||
|-
|  (FIDE)||1989-09-26||||2011||
|-
|  (FIDE)||1967-06-11||||2000||
|-
|  (FIDE)||1979-10-06||||2009||
|-
|  (FIDE)||1961-01-17||||1984||
|-
|  (FIDE)||1991-01-27||||2009||
|-
|  (FIDE)||1956-06-27||||1977||
|-
|  (FIDE)||1969-09-28||||1995||
|-
|  (FIDE)||1978-10-05||2012-09-14||2008||
|-
|  (FIDE)||1969-10-25||||2001||
|-
|  (FIDE)||1957-12-21||||1991||
|-
| ||1932-01-16||1983-09-10||1979||
|-
|  (Gaige, 1987)||1935-11-12||2014-08-17||1965||
|-
|  (FIDE)||1983-08-06||||2010||
|-
|  (FIDE)||1978-05-10||||2013||
|-
|  (FIDE)||1971-06-22||||1999||
|-
|  (FIDE)||1967-03-01||||1991||
|-
|  (FIDE)||1991-08-07||||2008||
|-
|  (FIDE)||1995-07-30||||2010||
|-
|  (FIDE)||1985-09-04||||2008||
|-
|  (FIDE)||1987-07-07||||2009||
|-
|  (FIDE)||1963-04-23||||1992||
|-
|  (FIDE)||1962-07-31||||1993||
|-
|  (FIDE)||1992-02-07||||2012||
|-
|  (FIDE)||1940-06-02||||1973||
|-
|  (FIDE)||1975-10-28||||2009||
|-
|  (FIDE)||1981-04-09||||2011||
|-
|  (FIDE)||1987-03-17||||2015||
|-
|  (FIDE)||1979-01-06||||2007||
|-
|  (FIDE)||1961-10-10||||1987||
|-
|  (FIDE)||1980-06-21||||2003||
|-
|  (FIDE)||1988-04-14||||2006||
|-
|  (FIDE)||1975-12-26||||2003||

|-
| ||1910-04-08||2000-05-02||1986||
|-
|  (FIDE)||1979-10-22||||2014||
|-
|  (Gaige, 1987)||1927-03-23||2011-02-12||1964||
|-
|  (FIDE)||1961-06-17||||1989||
|-
|  (FIDE)||1978-08-16||||2010||
|-
|  (FIDE)||1974-01-03||||1999||
|-
|  (FIDE)||1966-01-21||||1996||
|-
|  (FIDE)||1986-03-14||||2011||
|-
|  (FIDE)||1978-05-10||||1996||
|-
|  (Gaige, 1987)||1934-02-24||||1964||
|-
|  (FIDE)||1991-01-24||||2013||
|-
|  (FIDE)||1965-11-28||||1990||
|-
|  (FIDE)||1970-03-26||||1998||
|-
|  (FIDE)||1960-07-31||||1993||
|-
|  (FIDE)||1993-06-27||||2013||
|-
|  (FIDE)||1987-06-03||||2006||
|-
|  (FIDE)||1957-07-26||||1985||
|-
|  (FIDE)||1971-01-26||||1998||
|-
|  (FIDE)||1975-05-24||||2004||
|-
|  (FIDE)||1972-07-15||||2004||
|-
|  (FIDE)||1958-06-30||||1999||
|-
|  (FIDE)||1971-07-15||||1997||
|-
|  (FIDE)||1981-09-17||||2002||
|-
|  (FIDE)||1976-10-02||||2002||
|-
|  (FIDE)||1934-07-05||2012-12-29||1999||
|-
|  (FIDE)||1987-08-20||||2013||
|-
|  (FIDE)||1991-04-14||||2015||
|-
| ||1914-02-20||2005-01-02||1981||
|-
|  (FIDE)||1979-11-10||||1998||
|-
|  (FIDE)||1980-10-07||||2008||
|-
|  (FIDE)||1980-11-04||||2000||
|-
|  (FIDE)||1971-05-21||||2000||
|-
|  (FIDE)||1990-02-09||||2009||
|-
|  (FIDE)||1933-04-06||2010-02-19||1974||
|-
|  (FIDE)||1968-04-11||||1993||
|-
|  (FIDE)||1992-10-24||||2009||
|-
|  (FIDE)||1958-12-04||||1991||
|-
|  (FIDE)||1958-04-02||||1988||
|-
|  (FIDE)||1983-01-26||||2005||
|-
|  (FIDE)||1970-01-25||||1996||
|-
|  (FIDE)||1955-07-26||||1982||
|-
|  (FIDE)||1966-01-29||||1986||
|-
|  (FIDE)||1984-04-13||||2004||
|-
|  (FIDE)||1980-08-04||||2003||
|-
|  (FIDE)||1964-10-26||||1988||
|-
|  (FIDE)||1959-02-20||||1982||
|-
|  (FIDE)||1983-09-23||||2000||
|-
|  (FIDE)||1964-11-07||||2012||
|-
|  (FIDE)||1998-03-22||||2015||
|-
|  (FIDE)||1958-07-21||||1990||
|-
|  (Gaige, 1987)||1927-07-06||1988-11-27||1959||
|-
|  (FIDE)||1952-05-01||||1978||
|-
|  (FIDE)||1995-06-25||||2013||
|-
|  (FIDE)||1962-12-06||||1993||
|-
|  (FIDE)||1967-12-16||||2000||
|-
|  (FIDE)||1969-01-30||||1989||
|-
|  (FIDE)||1977-04-25||||2011||
|-
|  (FIDE)||1984-05-22||||2004||
|-
|  (FIDE)||1996-04-18||||2011||
|-
|  (FIDE)||1998-04-26||||2013||
|-
|  (FIDE)||1992-02-24||||2010||
|-
|  (Gaige, 1987)||1882-10-30||1957-01-05||1950||
|-
|  (FIDE)||1990-10-21||||2014||
|-
|  (FIDE)||1958-11-02||||1990||
|-
|  (FIDE)||1976-11-06||||2004||
|-
|  (FIDE)||1949-04-10||||1995||
|-
| ||1987-01-01||||2008||
|-
|  (FIDE)||1980-04-05||||2006||
|-
|  (FIDE)||1976-01-12||||2001||
|-
|  (FIDE)||1944-05-05||||1977||
|-
|  (FIDE)||1983-07-17||||2007||

|-
|  (FIDE)||1990-11-28||||2009||
|-
|  (FIDE)||1985-07-03||||2002||
|-
|  (FIDE)||1960-09-16||||1992||
|-
|  (FIDE)||1962-10-14||||1987||
|-
|  (FIDE)||1956-11-23||||1986||
|-
|  (FIDE)||1985-01-29||||2010||
|-
|  (FIDE)||1966-07-14||||2008||
|-
|  (Gaige, 1987)||1913-02-15||1997-02-02||1952||
|-
|  (FIDE)||1996-08-29||||2013||
|-
|  (FIDE)||1983-05-10||||2001||
|-
|  (FIDE)||1967-03-14||||1995||
|-
|  (FIDE)||1963-02-02||||1997||
|-
|  (FIDE)||1965-07-11||||1990||
|-
|  (FIDE)||1987-09-02||||2007||
|-
|  (FIDE)||1983-01-27||||2003||
|-
|  (FIDE)||1949-09-29||||1977||
|-
|  (FIDE)||1979-01-08||||2007||
|-
|  (FIDE)||1960-08-17||||1991||
|-
|  (FIDE)||1987-05-05||||2009||
|-
|  (FIDE)||1977-03-11||||2014||
|-
|  (FIDE)||1986-11-03||||2010||
|-
|  (FIDE)||1949-01-05||||1983||
|-
|  (Gaige, 1987)||1901-05-20||1981-11-26||1950||
|-
|  (Gaige, 1987)||1932-03-22||2010-11-15||1957||
|-
|  (FIDE)||1985-10-28||||2005||

|-
|  (FIDE)||1946-04-01||||1976||
|-
|  (FIDE)||1985-09-01||||2009||
|-
|  (FIDE)||1981-03-14||||2002||
|-
|  (FIDE)||1972-09-27||||1995||
|-
|  (FIDE)||1958-09-27||||1986||
|-
|  (FIDE)||1995-02-16||||2011||
|-
|  (FIDE)||1981-04-04||||2002||
|-
|  (FIDE)||1991-03-11||||2007||
|-
|  (FIDE)||1961-04-12||||2007||
|-
|  (FIDE)||1962-10-18||||2002||
|-
|  (FIDE)||1954-05-03||||1986||
|-
|  (FIDE)||1975-02-01||||2013||
|-
|  (FIDE)||1988-03-11||||2007||
|-
|  (Gaige, 1987)||1928-10-27||2009-04-27||1955||
|-
|  (FIDE)||1986-12-06||||2008||
|-
|  (FIDE)||1975-11-28||||1996||
|-
|  (Gaige, 1987)||1914-10-11||1993-03-28||1950||
|-
|  (FIDE)||1969-09-06||||2009||
|-
|  (FIDE)||1975-01-01||||1995||
|-
|  (FIDE)||1983-03-22||||2011||
|-
|  (Gaige, 1987)||1943-03-09||2008-01-17||1958||
|-
|  (FIDE)||1973-04-20||||2007||
|-
|  (FIDE)||1968-05-08||||1992||
|-
|  (FIDE)||1959-02-12||||1987||
|-
| ||1933-09-30||1983-12-09||1980||
|-
|  (Gaige, 1987)||1908-11-21||1983-07-18||1950||
|-
|  (FIDE)||1982-12-18||||2008||
|-
|  (FIDE)||1990-09-10||||2009||
|-
|  (FIDE)||1984-08-17||||2010||
|-
|  (FIDE)||1991-06-02||||2013||
|-
|  (FIDE)||1969-11-21||||2003||
|-
|  (FIDE)||1959-06-15||||1994||
|-
|  (FIDE)||1980-11-18||||2002||
|-
|  (FIDE)||1935-07-30||||1974||
|-
|  (FIDE)||1956-05-12||||1991||
|-
|  (FIDE)||1981-11-30||||2000||
|-
|  (FIDE)||1976-02-15||||2001||
|-
|  (FIDE)||1986-12-03||||2008||
|-
|  (FIDE)||1986-05-20||||2007||
|-
|  (FIDE)||1957-10-30||||1980||
|-
|  (FIDE)||1931-05-13||2011-10-02||1990||
|-
|  (Gaige, 1987)||1920-12-01||1978-03-17||1966||

|-
|  (FIDE)||1975-03-03||||1996||
|-
|  (FIDE)||1982-12-26||||2009||
|-
|  (FIDE)||1995-05-19||||2012||
|-
|  (FIDE)||1985-01-03||||2002||
|-
|  (FIDE)||1985-07-19||||2006||
|-
|  (FIDE)||1965-01-17||||2003||
|-
|  (FIDE)||1966-04-25||||2002||
|-
|  (FIDE)||1979-02-01||||2000||
|-
|  (FIDE)||1964-05-04||||1991||
|-
|  (FIDE)||1983-02-24||||2003||
|-
|  (FIDE)||1992-05-20||||2013||
|-
|  (FIDE)||1941-05-03||||1978||
|-
|  (FIDE)||1982-01-16||||2002||
|-
|  (FIDE)||1954-03-09||||1992||
|-
| ||1953-12-09||1990-10-26||1976||
|-
| ||1971-04-02||2002-06-19||1996||
|-
|  (FIDE)||1944-07-04||||1975||
|-
|  (FIDE)||1953-12-02||||1985||
|-
|  (FIDE)||1988-03-03||||2004||
|-
|  (FIDE)||1982-09-26||||2007||
|-
|  (FIDE)||1986-07-24||2014-01-11||2002||
|-
|  (FIDE)||1963-11-30||||1995||
|-
|  (FIDE)||1957-07-29||||1984||
|-
|  (FIDE)||1960-10-20||||2010||
|-
|  (FIDE)||1983-04-11||||2002||
|-
|  (FIDE)||1970-11-30||||1997||
|-
|  (FIDE)||1978-04-08||||1999||
|-
|  (FIDE)||1968-06-24||||1989||
|-
|  (Gaige, 1987)||1925-03-02||1998-11-17||1952||
|-
|  (FIDE)||1986-08-11||||2011||
|-
|  (FIDE)||1970-04-05||||2002||
|-
|  (FIDE)||1991-02-08||||2015||
|-
|  (FIDE)||1965-11-28||||1985||
|-
|  (FIDE)||1958-05-24||||1988||
|-
|  (FIDE)||1975-08-27||||2000||
|-
|  (FIDE)||1980-06-03||||2000||
|-
|  (FIDE)||1982-08-11||||2001||
|-
|  (FIDE)||1975-03-30||||2007||
|-
|  (FIDE)||1984-07-24||||2009||
|-
|  (Gaige, 1987)||1944-04-06||||1965||
|-
|  (FIDE)||1934-01-24||2008-11-22||1986||
|-
|  (FIDE)||1971-08-11||||2013||
|-
|  (FIDE)||1971-08-11||||2006||
|-
|  (FIDE)||1964-10-10||||1993||
|-
|  (FIDE)||1947-11-09||||1977||
|-
|  (Gaige, 1987)||1937-02-08||2000-04-13||1967||
|-
|  (FIDE)||1994-06-28||||2009||
|-
|  (FIDE)||1963-03-20||||1993||
|-
|  (FIDE)||1961-11-07||||1990||
|-
|  (Gaige, 1987)||1923-02-23||2012-08-14||1951||
|-
|  (FIDE)||1988-04-06||||2014||
|-
|  (FIDE)||1967-06-30||||1996||
|-
|  (FIDE)||1953-04-21||||1993||
|-
|  (FIDE)||1991-07-26||||2013||
|-
|  (FIDE)||1965-02-27||||1989||
|-
|  (FIDE)||1990-07-29||||2011||
|-
|  (FIDE)||1971-06-23||||1996||
|-
| ||1911-03-01||1995-01-07||1985||
|-
|  (FIDE)||1978-01-25||||1999||
|-
|  (FIDE)||1970-05-30||||1996||
|-
|  (FIDE)||1986-05-23||||2009||
|-
|  (FIDE)||1958-02-15||||2004||
|-
|  (FIDE)||1988-04-24||||2010||
|-
|  (FIDE)||1969-02-05||||2008||
|-
|  (FIDE)||1972-00-00||||2008||
|-
|  (FIDE)||1973-06-10||||2014||
|-
|  (FIDE)||1973-08-12||||2006||
|-
|  (FIDE)||1981-12-01||||2009||
|-
|  (FIDE)||1968-06-24||||2004||
|-
|  (FIDE)||1989-03-29||||2007||
|-
|  (FIDE)||1986-09-04||||2009||
|-
|  (FIDE)||1976-05-04||||2005||
|-
|  (FIDE)||1990-02-07||||2012||
|-
|  (FIDE)||1983-06-02||||2012||
|-
|  (FIDE)||1971-01-03||||2002||
|-
|  (FIDE)||1986-03-27||||2007||
|-
|  (FIDE)||1962-08-25||||1992||
|-
|  (FIDE)||1967-02-25||||1986||
|-
|  (FIDE)||1993-06-03||||2010||
|-
|  (FIDE)||1937-09-06||2008-05-13||1998||
|-
|  (FIDE)||1964-04-17||||1989||
|-
|  (FIDE)||1977-02-18||||1995||
|-
|  (FIDE)||1993-05-29||||2013||
|-
|  (FIDE)||1970-11-13||||2002||
|-
|  (FIDE)||1983-11-02||||2003||
|-
|  (FIDE)||1987-03-26||||2011||
|-
|  (FIDE)||1989-01-27||||2008||
|-
|  (FIDE)||1995-02-25||||2013||
|-
|  (FIDE)||1983-10-31||||1999||
|-
|  (FIDE)||1973-02-24||||2001||
|-
|  (FIDE)||1966-03-30||||1993||
|-
|  (FIDE)||1960-06-09||||1986||
|-
|  (FIDE)||1995-07-09||||2012||
|-
|  (FIDE)||1956-02-28||||1980||
|-
|  (Gaige, 1987)||1893-11-21||1962-04-03||1950||
|-
|  (Gaige, 1987)||1936-03-19||2002-09-23||1967||
|-
|  (FIDE)||1981-06-01||||2014||
|-
|  (Gaige, 1987)||1913-04-06||1998-09-11||1960||
|-
|  (FIDE)||1994-10-24||||2013||
|-
|  (FIDE)||1968-04-01||||1995||
|-
|  (FIDE)||1974-02-13||||2005||
|-
|  (FIDE)||1947-02-09||||1976||
|-
| ||1968-04-17||2005-08-28||1999||
|-
|  (FIDE)||1989||||2013||
|-
|  (FIDE)||1989-02-04||||2013||
|-
|  (FIDE)||1989-10-16||||2008||
|-
|  (FIDE)||1956-09-11||||1983||
|-
|  (FIDE)||1972-02-08||||1993||
|-
|  (FIDE)||1959-02-22||||1986||
|-
|  (FIDE)||1959-08-04||||1998||
|-
|  (Gaige, 1987)||1933-11-13||2008-05-24||1970||
|-
| ||1956-00-00||2003-10-30||1998||
|-
|  (FIDE)||1986-05-21||||2002||
|-
|  (FIDE)||1979-06-25||||2003||
|-
|  (FIDE)||1973-11-01||||2000||
|-
|  (FIDE)||1945-09-26||||1986||
|-
|  (FIDE)||1978-12-08||||2006||
|-
|  (FIDE)||1977-03-31||||1996||

|-
|  (FIDE)||1965-01-06||||1997||
|-
|  (FIDE)||1984||||2014||
|-
|  (FIDE)||1980-04-11||||2002||
|-
|  (FIDE)||1972-10-08||||1994||
|-
|  (FIDE)||1990-06-02||||2009||
|-
|  (FIDE)||1982-03-22||||2003||
|-
| ||1960-08-28||2009-02-17||1994||
|-
|  (FIDE)||1964-09-18||||1985||
|-
|  (FIDE)||1992-05-05||||2012||
|-
|  (FIDE)||1968-09-24||||1990||
|-
|  (FIDE)||1971-04-21||||1998||
|-
|  (FIDE)||1991-01-12||||2011||
|-
|  (FIDE)||1986-05-10||||2001||
|-
|  (FIDE)||1981-05-07||||2009||
|-
|  (FIDE)||1976-10-13||||1995||
|-
|  (FIDE)||1972-07-01||||2003||
|-
|  (FIDE)||1981-11-25||||2008||
|-
|  (FIDE)||1973-02-25||||1999||
|-
|  (FIDE)||1968-02-15||||2015||
|-
|  (FIDE)||1971-11-15||||2000||
|-
|  (FIDE)||1976-04-08||||2013||
|-
|  (FIDE)||1981-11-25||||2014||
|-
|  (FIDE)||1990-02-15||||2013||
|-
|  (FIDE)||1981-01-01||||2009||
|-
|  (FIDE)||1958-02-15||||1992||
|-
|  (FIDE)||1985-06-19||||2006||
|-
|  (FIDE)||1939-01-29||||1973||
|-
|  (FIDE)||1964-02-13||||1991||
|-
|  (FIDE)||1969-01-28||||1989||
|-
|  (FIDE)||1975-12-25||||2004||
|-
|  (FIDE)||1956-12-05||||1982||
|-
|  (FIDE)||1986-09-03||||2007||
|-
|  (FIDE)||1984-08-10||||2007||
|-
|  (FIDE)||1970-02-04||||1995||
|-
|  (FIDE)||1949-11-23||||1978||
|-
|  (FIDE)||1978-10-30||||2009||
|-
|  (FIDE)||1968-12-07||||2001||
|-
|  (FIDE)||1963-09-18||||1991||
|-
|  (FIDE)||1991-12-19||||2009||
|-
|  (FIDE)||1991||||2015||
|-
|  (FIDE)||1965-04-16||||1988||
|-
|  (FIDE)||1970-10-28||||1999||
|-
|  (FIDE)||1963-02-08||||1985||
|-
|  (FIDE)||1980-04-25||||2007||
|-
|  (FIDE)||1963-07-25||||1988||
|-
|  (FIDE)||1966-10-26||||1998||
|-
|  (FIDE)||1970-09-19||||2009||
|-
|  (FIDE)||1957-01-16||||2001||
|-
|  (FIDE)||1993-07-09||||2012||
|-
|  (FIDE)||1971-07-08||||2008||
|-
|  (FIDE)||1930-25-10||1996-08-14||1996||
|-
|  (Gaige, 1987)||1944-01-12||||1965||
|-
|  (FIDE)||1981-07-14||||2002||
|-
|  (FIDE)||1968-06-05||||1993||
|-
|  (FIDE)||1964-05-13||||1990||
|-
|  (FIDE)||1972-06-17||||2006||
|-
|  (FIDE)||1981-09-30||||2008||
|-
|  (FIDE)||1994-02-27||||2008||
|-
|  (FIDE)||1991-03-23||||2010||
|-
|  (FIDE)||1990-11-14||||2007||
|-
|  (FIDE)||1967-05-17||||1995||
|-
|  (FIDE)||1970-09-09||||1994||
|-
|  (Gaige, 1987)||1948-11-06||||1970||
|-
|  (FIDE)||1951-05-25||||1976||
|-
|  (FIDE)||1987||||2013||
|-
|  (FIDE)||1991-02-29||||2012||
|-
|  (FIDE)||1962-04-10||||1991||

|-
|  (FIDE)||1985-08-07||||2005||
|-
|  (FIDE)||1977-02-25||||2005||
|-
|  (FIDE)||1968||||2002||
|-
|  (FIDE)||1967-08-16||||1993||
|-
|  (FIDE)||1981-08-13||||2005||
|-
|  (FIDE)||1995-09-22||||2014||
|-
|  (FIDE)||1966-03-15||||1999||
|-
|  (FIDE)||1968-05-10||||1991||
|-
|  (FIDE)||1987-01-04||||2007||
|-
|  (FIDE)||1980-07-29||||2001||
|-
|  (FIDE)||1965-12-03||||1988||
|-
|  (FIDE)||1985-12-09||||2002||
|-
|  (FIDE)||1995-08-24||||2013||
|-
|  (FIDE)||1956-05-19||||1982||
|-
|  (FIDE)||1958-09-12||||1998||
|-
|  (FIDE)||1962-01-07||||1996||
|-
|  (FIDE)||1977-04-20||||1999||
|-
|  (FIDE)||1988-09-06||||2008||
|-
|  (FIDE)||1993-07-16||||2011||
|-
|  (FIDE)||1976-11-27||||1997||
|-
|  (FIDE)||1986-03-217||||2008||
|-
|  (FIDE)||1974-09-05||||2000||
|-
|  (FIDE)||1975-12-03||||1993||
|-
|  (FIDE)||1989-11-01||||2008||
|-
|  (FIDE)||1968-01-31||||1997||
|-
|  (FIDE)||1969-03-18||||1988||
|-
|  (FIDE)||1977-11-23||||2000||
|-
|  (FIDE)||1956-05-01||||1991||
|-
|  (FIDE)||1965-01-19||||2008||
|-
| ||1947-01-08||2005-11-17||2005||
|-
|  (FIDE)||1969-01-20||||1993||
|-
|  (FIDE)||1961-09-29||||1995||
|-
|  (FIDE)||1949-08-24||||1977||
|-
|  (Gaige, 1987)||1933-11-12||||1955||
|-
|  (FIDE)||1961-08-03||||1994||
|-
|  (FIDE)||1972||||1996||
|-
|  (FIDE)||1984-01-06||||2002||

|-
|  (FIDE)||1964-01-10||||2001||
|-
|  (FIDE)||1983-06-28||||2001||
|-
|  (FIDE)||1973-12-03||||2002||
|-
|  (FIDE)||1983-09-23||||2009||
|-
|  (FIDE)||1973-05-16||||2002||
|-
|  (FIDE)||1970-05-05||||1993||
|-
|  (FIDE)||1983-04-02||||2006||
|-
|  (Gaige, 1987)||1923-07-08||1993-05-20||1965||
|-
|  (FIDE)||1960-02-17||||1995||
|-
|  (FIDE)||1942-11-27||||1974||
|-
|  (FIDE)||1979-05-01||||2011||
|-
|  (FIDE)||1975-07-22||||2000||
|-
|  (FIDE)||1990-08-14||||2015||
|-
|  (FIDE)||1982-06-09||||2006||
|-
|  (FIDE)||1980-03-24||||2002||
|-
|  (FIDE)||1985-11-09||||2004||
|-
|  (FIDE)||1984-09-27||||2007||
|-
|  (FIDE)||1999-05-18||||2015||
|-
|  (FIDE)||1974-03-17||||2003||
|-
|  (FIDE)||1983-11-26||||2001||
|-
|  (FIDE)||1980-05-14||||2002||
|-
|  (FIDE)||1959-02-04||||1995||
|-
|  (FIDE)||1989-06-08||||2009||
|-
|  (FIDE)||1987-12-11||||2007||
|-
|  (FIDE)||1975-05-30||||2002||
|-
|  (FIDE)||1978-05-04||||2007||
|-
|  (FIDE)||1979-06-07||||2006||
|-
|  (FIDE)||1991-01-31||||2014||
|-
|  (FIDE)||1989-07-23||||2002||

|-
|  (FIDE)||1980-01-22||||2009||
|-
|  (FIDE)||1977-02-10||||1997||
|-
|  (FIDE)||1995-06-12||||2015||
|-
|  (FIDE)||1959-10-11||||1988||
|-
|  (FIDE)||1968-05-26||||2001||
|-
|  (FIDE)||1956-02-03||||1997||
|-
|  (FIDE)||1959-02-21||||1995||
|-
|  (FIDE)||1980-10-15||||2001||
|-
|  (FIDE)||1978-08-08||||2005||
|-
|  (FIDE)||1970-10-03||||2000||
|-
|  (FIDE)||1977-03-10||||1996||
|-
|  (FIDE)||1974-06-02||||1990||
|-
|  (FIDE)||1983-05-27||||2006||
|-
|  (FIDE)||1962-04-16||||1999||
|-
|  (FIDE)||1981-05-11||||2011||
|-
|  (FIDE)||1990-01-12||||2003||
|-
|  (FIDE)||1955-07-11||||1982||
|-
|  (FIDE)||1967-05-25||||1997||
|-
|  (Gaige, 1987)||1951-05-23||||1970||
|-
|  (FIDE)||1999-05-01||||2015||
|-
|  (Gaige, 1987)||1905-11-19||1985-02-20||1954||
|-
|  (FIDE)||1979-12-05||||1997||
|-
|  (FIDE)||1963-04-13||||1980||
|-
|  (FIDE)||1968-08-08||||2007||
|-
|  (FIDE)||1947-11-15||||2008||
|-
|  (Gaige, 1987)||1943-08-09||||1965||
|-
|  (FIDE)||1949-02-28||||2003||
|-
|  (FIDE)||1981-08-08||||2010||
|-
|  (FIDE)||1973-11-17||||1998||
|-
|  (FIDE)||1948-01-29||||1976||
|-
|  (FIDE)||1965-07-24||||1998||
|-
|  (FIDE)||1974-09-14||||2000||
|-
|  (FIDE)||1977-07-11||||1996||
|-
|  (FIDE)||1959-04-12||||1991||
|-
|  (Gaige, 1987)||1916-01-07||1975-06-05||1950||
|-
|  (FIDE)||1970-07-06||||2006||
|-
|  (FIDE)||1990-08-22||||2007||
|-
|  (FIDE)||1966-01-18||||1990||
|-
|  (FIDE)||1982-07-28||||2006||
|-
|  (FIDE)||1991-07-15||||2013||
|-
|  (FIDE)||1986-11-08||||2006||
|-
|  (FIDE)||1959-04-04||2012-01-13||1993||
|-
|  (FIDE)||1968-11-20||2014-06-15||1992||
|-
|  (FIDE)||1951-04-29||||1996||
|-
|  (FIDE)||1968-03-21||||1992||
|-
|  (FIDE)||1984-12-28||||2004||
|-
|  (FIDE)||1985-09-21||||2011||
|-
|  (Gaige, 1987)||1925-05-13||2006-02-18||1960||
|-
|  (FIDE)||1988-06-01||||2013||
|-
|  (FIDE)||1982-03-12||||2007||
|-
|  (FIDE)||1987-03-12||||2009||
|-
|  (FIDE)||1986-04-05||||2004||
|-
|  (FIDE)||1959-12-28||||1988||
|-
|  (FIDE)||1963-08-28||||1989||
|-
|  (FIDE)||1975-01-11||||1998||
|-
|  (FIDE)||1945-02-09||2008-09-25||1975||
|-
|  (FIDE)||1988-06-16||||2007||
|-
|  (FIDE)||1956-11-01||||1996||
|-
|  (FIDE)||1984-06-10||||2008||
|-
|  (FIDE)||1956-10-24||||1983||
|-
|  (FIDE)||1993-12-20||||2014||
|-
|  (FIDE)||1979-01-22||||2009||
|-
|  (FIDE)||1967-06-06||||1988||
|-
|  (FIDE)||1935-04-09||2010-10-05||1997||
|-
|  (FIDE)||1953-03-16||||1975||
|-
|  (FIDE)||1936-10-31||2005-03-31||1976||
|-
|  (FIDE)||1978-05-03||||1997||
|-
|  (FIDE)||1956-03-25||||1977||
|-
|  (FIDE)||1974-01-29||||1998||
|-
|  (FIDE)||1982-02-18||||2007||
|-
|  (FIDE)||1967-07-15||||1993||
|-
| ||1903-09-17||2000-02-05||1988||
|-
|  (FIDE)||1968-12-01||||1994||
|-
|  (FIDE)||1960-04-25||||1995||
|-
|  (FIDE)||1944-07-01||||1995||
|-
|  (FIDE)||1987-03-31||||2002||
|-
|  (FIDE)||1962-11-29||||1998||
|-
|  (FIDE)||1988-08-23||||2007||
|-
| ||1910-02-19||1990-09-21||1983||
|-
|  (Gaige, 1987)||1931-03-23||||1956||
|-
|  (FIDE)||1969-07-25||||1995||
|-
|  (FIDE)||1976-12-20||||2004||
|-
|  (FIDE)||1985-06-25||||2003||
|-
|  (FIDE)||1977-03-01||||2000||
|-
|  (FIDE)||1962-03-16||||1998||
|-
|  (FIDE)||1970-07-03||||1994||
|-
|  (FIDE)||1970-02-15||||1995||
|-
|  (FIDE)||1985-01-14||||2011||
|-
|  (FIDE)||1986-04-11||||2009||
|-
|  (FIDE)||1958-07-27||||1990||
|-
|  (FIDE)||1984-04-23||||2004||
|-
|  (FIDE)||1976-02-16||||2006||
|-
|  (Gaige, 1987)||1887-02-24||1963-11-03||1950||
|-
|  (FIDE)||1953-08-20||||2005||
|-
|  (FIDE)||1980-11-07||||2001||
|-
|  (FIDE)||1981-09-01||||2006||
|-
|  (Gaige, 1987)||1913-08-12||1981-01-08||1950||
|-
|  (FIDE)||1964-08-25||||1990||
|-
|  (FIDE)||1974-01-03||||1996||
|-
|  (FIDE)||1958-03-03||||1989||
|-
|  (FIDE)||1974-02-11||||2000||
|-
|  (FIDE)||1942-03-26||||1976||
|-
|  (FIDE)||1988-12-29||||2011||
|-
|  (FIDE)||1961-11-07||||1992||
|-
|  (FIDE)||1994-01-06||||2013||
|-
|  (FIDE)||1992-03-04||||2008||
|-
|  (FIDE)||1983-10-21||||2002||
|-
|  (FIDE)||1972-05-28||||2000||
|-
|  (FIDE)||1966-05-21||||1989||
|-
|  (FIDE)||1972-05-06||||2007||
|-
|  (FIDE)||1932-11-01||||1976||
|-
|  (FIDE)||1978-04-03||||1998||
|-
|  (FIDE)||1987-12-23||||2012||
|-
|  (FIDE)||1975-06-25||||1992||
|-
|  (FIDE)||1987-07-23||||2007||
|-
|  (FIDE)||1963-11-14||||1989||
|-
|  (FIDE)||1990-11-26||||2009||
|-
|  (FIDE)||1976-06-07||||2004||
|-
|  (FIDE)||1992-09-27||||2011||
|-
|  (FIDE)||1952-05-25||||2012||
|-
|  (FIDE)||1982-12-08||||2011||
|-
|  (FIDE)||1984-02-26||||2003||
|-
|  (FIDE)||1989-12-24||||2011||
|-
|  (FIDE)||1971-05-23||||2006||
|-
|  (Gaige, 1987)||1930-07-22||||1964||
|-
|  (FIDE)||1964-06-21||||1995||
|-
|  (FIDE)||1983-12-24||||2013||
|-
|  (FIDE)||1984-04-10||||2009||
|-
|  (FIDE)||1987-06-14||||2012||
|-
|  (FIDE)||1986-02-09||||2006||
|-
|  (FIDE)||1966-04-17||||1993||
|-
|  (FIDE)||1959-09-07||||1984||
|-
|  (FIDE)||1976-02-28||||2001||
|-
|  (FIDE)||1955-12-24||||1980||
|-
|  (FIDE)||1986-10-22||||2010||
|-
|  (FIDE)||1975-06-07||||1997||
|-
|  (FIDE)||1983-10-02||||2006||
|-
|  (FIDE)||1977-03-03||||2000||
|-
|  (FIDE)||1949-07-03||||1980||
|-
|  (FIDE)||1947-11-15||||1974||
|-
|  (FIDE)||1985-05-30||2013-08-08||2003||
|-
|  (FIDE)||1962-01-23||||1996||
|-
|  (FIDE)||1963-03-08||||1995||
|-
|  (FIDE)||1946-01-19||||1973||
|-
|  (FIDE)||1990-01-26||||2005||
|-
|  (FIDE)||1962-07-09||||1992||

|-
|  (FIDE)||1985-02-20||||2008||
|-
|  (FIDE)||1994-03-16||||2013||
|-
|  (FIDE)||1989-12-27||||2007||
|-
|  (FIDE)||1976-04-16||||2007||
|-
|  (FIDE)||1964-03-08||||1988||
|-
|  (FIDE)||1993-01-05||||2012||
|-
|  (FIDE)||1985-04-05||||2005||
|-
|  (FIDE)||1972-05-22||||1995||
|-
|  (FIDE)||1960-05-21||||1992||
|-
|  (FIDE)||1989-05-22||||2013||
|-
|  (Gaige, 1987)||1935-03-04||2010-09-09||1956||
|-
|  (FIDE)||1976-10-30||2015-23-01||1997||
|-
|  (FIDE)||1959-10-19||||1986||
|-
|  (FIDE)||1973-04-12||||1990||
|-
|  (FIDE)||1983-02-05||||2009||
|-
|  (FIDE)||1980-06-01||||2007||
|-
|  (FIDE)||1964-06-05||||2000||
|-
|  (FIDE)||1966-06-28||||1995||
|-
|  (FIDE)||1988-01-09||||2006||
|-
|  (FIDE)||1991-03-13||||2006||
|-
|  (FIDE)||1982-05-01||||2010||
|-
|  (FIDE)||1947-11-25||||1982||
|-
|  (FIDE)||1955-04-11||||1994||
|-
|  (FIDE)||1921-10-20||1995-06-06||1992||
|-
|  (Gaige, 1987)||1931-03-28||||1968||
|-
|  (FIDE)||1979-12-28||||1997||
|-
|  (FIDE)||1979-09-08||||1994||
|-
|  (FIDE)||1990-04-02||||2009||
|-
|  (FIDE)||1989-09-23||||2010||
|-
|  (Gaige, 1987)||1933-06-13||2014-08-18||1964||
|-
|  (FIDE)||1988-05-13||||2007||
|-
|  (FIDE)||1989-02-10||||2008||
|-
|  (FIDE)||1950-02-28||2011-09-24||1986||
|-
|  (FIDE)||1975-08-18||||1998||
|-
|  (FIDE)||1968-09-22||||1994||
|-
|  (Gaige, 1987)||1889-03-09||1961-02-09||1950||
|-
|  (FIDE)||1970-09-21||||2005||
|-
|  (FIDE)||1990-06-26||||2010||
|-
|  (FIDE)||1958-11-05||||1998||
|-
|  (FIDE)||1963-06-03||||1994||
|-
|  (FIDE)||1989-04-21||||2007||
|-
|  (FIDE)||1977-08-10||||2002||
|-
|  (FIDE)||1980-01-29||||2004||
|-
|  (FIDE)||1960-05-21||||2003||
|-
|  (Gaige, 1987)||1937-03-23||1996-08-04||1965||
|-
|  (FIDE)||1984-01-05||||2009||
|-
|  (FIDE)||1980-11-18||||2005||
|-
|  (FIDE)||1971-07-28||||2005||
|-
|  (Gaige, 1987)||1911-05-05||2010-05-08||1950||
|-
|  (FIDE)||1962-05-22||||2000||
|-
|  (FIDE)||1990-05-17||||2009||
|-
|  (FIDE)||1975-07-02||||1995||
|-
|  (FIDE)||1992-05-23||||2015||
|-
|  (FIDE)||1950-11-02||||1971||
|-
|  (FIDE)||1978-10-05||||2008||
|-
|  (FIDE)||1960-05-07||||1982||
|-
|  (FIDE)||1955-12-13||||1991||
|-
|  (Gaige, 1987)||1937-12-04||||1960||
|-
|  (FIDE)||1980-04-24||||2007||
|-
|  (FIDE)||1977-01-30||||2000||
|-
|  (FIDE)||1975-09-26||||2014||
|-
|  (FIDE)||1958-02-14||||1984||
|-
|  (FIDE)||1995-07-10||||2011||
|-
|  (FIDE)||1975-03-05||||1998||
|-
|  (FIDE)||1950-07-09||||1986||
|-
|  (FIDE)||1955-12-11||||1988||
|-
| ||1904-07-02||1988-12-05||1983||
|-
|  (FIDE)||1969-01-21||||2001||
|-
|  (FIDE)||1962-08-28||||1995||
|-
|  (FIDE)||1984-03-25||||2006||
|-
|  (FIDE)||1969-11-04||||1994||
|-
| ||1933-02-05||1989-10-15||1974||
|-
|  (FIDE)||1962-04-06||||2004||
|-
|  (FIDE)||1971-02-24||||1992||
|-
|  (FIDE)||1987-01-01||||2007||

|-
|  (FIDE)||1956-09-24||||1991||
|-
|  (FIDE)||1977-10-04||||1999||
|-
|  (FIDE)||1967-08-24||||1994||
|-
|  (FIDE)||1958-04-10||||1990||
|-
|  (FIDE)||1987-06-27||||2014||
|-
|  (FIDE)||1966-05-20||||1998||
|-
|  (FIDE)||1980-03-20||||2007||
|-
|  (FIDE)||1963-05-15||||1993||
|-
|  (FIDE)||1985-04-19||||2007||
|-
|  (FIDE)||1971-07-21||||1999||
|-
|  (FIDE)||1974-05-06||||1999||
|-
|  (FIDE)||1953-11-17||||1976||
|-
|  (FIDE)||1963-05-07||||1993||
|-
| ||1904-08-24||1993-01-02||1987||
|-
|  (FIDE)||1969-12-07||||1995||
|-
|  (FIDE)||1977-03-22||||1999||
|-
|  (FIDE)||1980-11-27||||1998||
|-
|  (FIDE)||1957-07-21||||1987||
|-
|  (FIDE)||1986-11-06||||2007||
|-
|  (FIDE)||1936-11-29||||1975||
|-
|  (FIDE)||1956-04-26||||2003||
|-
|  (FIDE)||1963-08-04||||1993||
|-
|  (FIDE)||1985-04-02||||2006||
|-
|  (FIDE)||1988-04-26||||2004||
|-
|  (FIDE)||1985-04-12||||2002||
|-
|  (FIDE)||1994-04-16||||2015||
|-
|  (FIDE)||1975-05-26||||2006||
|-
|  (FIDE)||1973-04-22||||2007||
|-
|  (FIDE)||1969-10-26||||1997||
|-
|  (FIDE)||1991-11-05||||2013||
|-
|  (FIDE)||1979-03-16||||2002||
|-
|  (FIDE)||1969-07-04||||1998||
|-
|  (FIDE)||1987-05-13||||2010||
|-
|  (FIDE)||1990-02-09||||2010||
|-
|  (FIDE)||1974-06-28||||2004||
|-
|  (FIDE)||1927-05-13||1990-08-26||1990||
|-
|  (FIDE)||1965-04-21||||1993||
|-
|  (FIDE)||1946-08-10||||1974||
|-
|  (FIDE)||1955-01-06||||1978||
|-
|  (FIDE)||1985-07-02||||2007||
|-
|  (FIDE)||1972-24-01||||2008||
|-
|  (FIDE)||1973-05-08||||1999||
|-
|  (FIDE)||1975-07-30||||1998||
|-
|  (FIDE)||1983-10-07||||2004||
|-
|  (Gaige, 1987)||1870-03-03||1951-05-29||1950||
|-
|  (FIDE)||1938-01-14||||1975||
|-
|  (FIDE)||1985-07-10||||2009||
|-
|  (FIDE)||1991-07-15||||2011||
|-
|  (FIDE)||1945-07-25||2015-01-10||1979||
|-
|  (FIDE)||1984-08-27||||2008||
|-
|  (FIDE)||1979-04-18||||2005||
|-
|  (FIDE)||1983-06-12||||2004||
|-
|  (FIDE)||1966-12-17||||2002||
|-
|  (Gaige, 1987)||1930-05-23||||1955||
|-
|  (FIDE)||1958-06-23||||2008||
|-
|  (FIDE)||1984-08-23||||2007||
|-
|  (FIDE)||1991-03-05||||2010||
|-
|  (FIDE)||1970-10-01||||2011||
|-
|  (Gaige, 1987)||1935-06-10||||1965||
|-
|  (FIDE)||1984-07-20||||2008||
|-
|  (FIDE)||1984-02-08||||2007||
|-
|  (FIDE)||1967-01-21||||1996||
|-
|  (FIDE)||1979-06-04||||2002||
|-
|  (FIDE)||1961-02-03||||1992||
|-
|  (FIDE)||1984-01-07||||2000||
|-
|  (FIDE)||1952-01-23||||1972||
|-
| ||1937-03-22||2002-02-13||1980||
|-
|  (FIDE)||1950-09-11||||1987||
|-
|  (FIDE)||1979-03-21||||2002||
|-
|  (FIDE)||1987-10-08||||2004||
|-
|  (FIDE)||1987-08-26||||2007||
|-
|  (FIDE)||1967-12-05||||2004||
|-
|  (FIDE)||1955-09-11||||2008||
|-
|  (FIDE)||1986-11-15||||2010||
|-
|  (FIDE)||1989-04-30||||2009||
|-
|  (FIDE)||1957-03-13||||1982||
|-
|  (FIDE)||1990-09-15||||2011||
|-
|  (FIDE)||1986-10-30||||2014||
|-
|  (Gaige, 1987)||1865-02-27||1954-02-23||1950||
|-
|  (FIDE)||1971-05-11||||1997||
|-
|  (FIDE)||1993-06-23||||2015||
|-
| ||1910-04-17||1992-11-03||1987||
|-
|  (FIDE)||1954-11-18||||1978||
|-
|  (FIDE)||1974-08-15||||1999||
|-
|  (FIDE)||1972-07-08||||1996||
|-
|  (FIDE)||1974-01-25||||1993||
|-
|  (FIDE)||1974-01-18||||2008||
|-
| ||1955-04-23||2001-11-12||1976||
|-
| ||1925-10-20||1986-05-28||1977||
|-
|  (FIDE)||1985-05-06||||2013||
|-
|  (FIDE)||1963-10-30||||1988||
|-
|  (FIDE)||1966-02-06||||2012||
|-
|  (FIDE)||1972-08-01||||1994||
|-
|  (FIDE)||1974-04-14||||2004||
|-
|  (FIDE)||1967-01-21||||1992||
|-
| ||1937-03-05||2005-04-09||1991||
|-
|  (FIDE)||1966-02-08||||1998||
|-
|  (FIDE)||1978-12-28||||2002||
|-
|  (FIDE)||1977-09-29||||2008||
|-
|  (FIDE)||1978-03-28||||2001||
|-
|  (FIDE)||1983-01-07||||2004||
|-
|  (FIDE)||1971-12-18||||1993||
|-
|  (FIDE)||1984-04-12||||2002||
|-
|  (FIDE)||1983-01-06||||2013||
|-
|  (FIDE)||1965-02-02||||1997||
|-
|  (FIDE)||1967-10-22||||1989||
|-
|  (FIDE)||1980-05-17||||1999||
|-
|  (FIDE)||1959-02-07||||1984||
|-
|  (FIDE)||1988-08-01||||2013||
|-
| ||1902-03-16||1995-06-30||1985||
|-
|  (FIDE)||1985-05-22||||2005||
|-
|  (FIDE)||1988-08-17||||2009||
|-
|  (FIDE)||1975-06-07||||2003||
|-
|  (FIDE)||1963-03-24||||1986||
|-
| ||1961-01-18||2009-01-17||1999||
|-
|  (FIDE)||1977-07-18||||1994||
|-
|  (FIDE)||1960-12-04||||1992||
|-
|  (FIDE)||1962-06-13||||1992||
|-
|  (FIDE)||1979-06-17||||2000||
|-
|  (FIDE)||1978-11-03||||1997||
|-
|  (FIDE)||1963-01-06||||1994||
|-
|  (FIDE)||1990-10-19||||2014||
|-
|  (FIDE)||1971-12-12||||2005||
|-
|  (FIDE)||1970-11-23||||1998||
|-
|  (FIDE)||1975-10-10||||2012||
|-
|  (FIDE)||1986-02-17||||2006||
|-
|  (FIDE)||1941-08-02||||1987||
|-
|  (FIDE)||1966-05-13||||1987||
|-
|  (FIDE)||1963-01-20||||2001||
|-
|  (FIDE)||1990-02-28||||2012||
|-
|  (FIDE)||1992-09-21||||2015||

|-
|  (FIDE)||1991-05-04||||2011||
|-
|  (FIDE)||1963-09-28||||1999||
|-
|  (FIDE)||1985-10-25||||2001||
|-
|  (Gaige, 1987)||1910-04-15||1997-07-04||1950||
|-
|  (FIDE)||1970-05-04||||1998||
|-
|  (FIDE)||1977-06-22||||1999||
|-
|  (FIDE)||1987-12-09||||2003||
|-
|  (FIDE)||1975-06-05||||2004||
|-
|  (FIDE)||1977-07-28||||2010||
|-
|  (FIDE)||1974-01-20||||2003||
|-
|  (FIDE)||1995-11-09||||2013||
|-
|  (FIDE)||1978-05-02||||1998||
|-
|  (FIDE)||1979-02-17||||2005||
|-
|  (FIDE)||1965-08-10||||1990||
|-
|  (FIDE)||1985-03-27||||2002||
|-
|  (FIDE)||1973-02-27||||2000||
|-
|  (FIDE)||1982-04-20||||2006||
|-
| ||1993-02-09||||2006||
|-
|  (FIDE)||1983-03-16||||2012||
|-
|  (FIDE)||1943-04-14||2007-12-16||1978||
|-
|  (FIDE)||1990-07-14||||2007||
|-
|  (FIDE)||1966-11-24||||2005||
|-
|  (FIDE)||1969-09-03||||1993||
|-
|  (FIDE)||1964-06-21||||1991||
|-
|  (FIDE)||1966-05-25||||2003||
|-
|  (FIDE)||1976-03-17||||2000||
|-
|  (FIDE)||1989-07-13||||2014||
|-
|  (FIDE)||1987-10-11||||2014||
|-
|  (FIDE)||1990-02-23||||2004||
|-
|  (FIDE)||1983-05-31||||2002||
|-
|  (FIDE)||1973-05-24||||1994||
|-
|  (FIDE)||1989-04-24||||2014||
|-
|  (FIDE)||1965-05-26||||1993||
|-
|  (FIDE)||1965-02-20||||1997||
|-
|  (FIDE)||1974-08-10||||2001||
|-
|  (FIDE)||1932-04-22||||1979||
|-
|  (FIDE)||1971-01-04||||1995||
|-
|  (FIDE)||1959-06-19||||2008||
|-
|  (FIDE)||1960-09-11||||1983||
|-
|  (FIDE)||1935-01-26||||1977||
|-
|  (FIDE)||1985-03-03||||2010||
|-
|  (FIDE)||1969-05-21||||2012||
|-
|  (FIDE)||1976-08-01||||1997||
|-
|  (FIDE)||1959-07-17||||1979||
|-
|  (FIDE)||1968-10-03||||1989||
|-
|  (FIDE)||1968-01-13||||2014||
|-
|  (FIDE)||1963-12-11||||2003||
|-
|  (FIDE)||1962-05-23||||1990||
|-
|  (FIDE)||1972-05-02||||2005||
|-
|  (FIDE)||1985-07-06||||2004||
|-
|  (FIDE)||1955-04-25||||1978||
|-
|  (FIDE)||1985-04-03||||2003||
|-
|  (FIDE)||1996-09-27||||2011||

|-
|  (FIDE)||1986-10-22||||2014||
|-
|  (FIDE)||1969-04-17||||2005||
|-
|  (FIDE)||1972-01-27||||2005||
|-
|  (FIDE)||1952-01-05||||2007||
|-
|  (Gaige, 1987)||1911-05-17||1980-10-03||1956||
|-
|  (Gaige, 1987)||1935-01-26||||1958||
|-
|  (FIDE)||1956-08-15||||1985||
|-
|  (FIDE)||1986-09-30||||2005||
|-
| ||1966-04-23||1999-05-17||1990||
|-
|  (FIDE)||1989-09-23||||2009||
|-
|  (FIDE)||1973-20-07||||2007||
|-
|  (FIDE)||1975-09-03||||1994||
|-
|  (FIDE)||1991-07-21||||2012||
|-
|  (FIDE)||1997-07-01||||2013||
|-
|  (FIDE)||1977-12-24||||1999||
|-
|  (FIDE)||1974-04-03||||2002||
|-
|  (FIDE)||1977-03-19||||2008||
|-
|  (FIDE)||1960-03-08||||2001||
|-
|  (FIDE)||1985-04-02||||2011||
|-
|  (FIDE)||1964-09-16||||2003||
|-
| ||1938-02-22||1996-07-05||1975||
|-
|  (FIDE)||1973-01-16||||2005||
|-
|  (FIDE)||1974-05-04||||2000||

|-
|  (Gaige, 1987)||1924-05-11||2003-03-06||1954||
|-
|  (Gaige, 1987)||1933-05-29||||1964||
|-
|  (FIDE)||1956-09-04||||1991||
|-
|  (FIDE)||1991-03-06||||2012||
|-
|  (FIDE)||1986-12-05||||2014||
|-
|  (FIDE)||1971-02-18||||1993||
|-
|  (FIDE)||1950-03-26||||1978||
|-
|  (FIDE)||1985-11-02||||2005||
|-
|  (FIDE)||1983-08-04||||2007||
|-
|  (FIDE)||1983-08-10||||2006||
|-
| ||1953-10-05||2009-05-19||1980||
|-
|  (Gaige, 1987)||1935-03-17||||1955||
|-
|  (FIDE)||1986-26-02||||2005||
|-
| ||1908-01-13||2005-12-15||1996||
|-
|  (FIDE)||1991-04-20||||2011||
|-
|  (FIDE)||1979-05-01||||2011||
|-
|  (FIDE)||1976-04-20||||1998||
|-
|  (FIDE)||1988-09-21||||2011||
|-
|  (FIDE)||1987-05-04||||2011||
|-
|  (FIDE)||1984-03-29||||2004||
|-
|  (FIDE)||1976-05-19||||2000||
|-
|  (FIDE)||1980-12-28||||2002||
|-
|  (Gaige, 1987)||1941-12-30||||1963||
|-
|  (FIDE)||1987-07-28||||2007||
|-
|  (FIDE)||1961-11-08||||2004||
|-
|  (FIDE)||1976-10-15||||1999||
|-
|  (FIDE)||1993-04-01||||2014||
|-
|  (FIDE)||1979-06-13||||2014||
|-
|  (FIDE)||1964-01-05||||1994||
|-
|  (FIDE)||1976-09-22||||2000||
|-
|  (FIDE)||1973-04-08||||1997||
|-
|  (FIDE)||1968-05-08||||2004||
|-
|  (FIDE)||1933-10-07||||1993||
|-
|  (FIDE)||1979-12-16||||2004||
|-
|  (FIDE)||1980-02-02||||2006||
|-
|  (FIDE)||1983-05-25||||2011||
|-
|  (FIDE)||1993-10-22||||2012||
|-
|  (FIDE)||1981-01-22||||2004||
|-
|  (FIDE)||1984-01-14||||2004||
|-
|  (FIDE)||1940-12-19||||2002||
|-
|  (FIDE)||1971-07-26||||2007||
|-
|  (FIDE)||1988-08-23||||2011||
|-
|  (FIDE)||1980-10-31||||2008||
|-
|  (FIDE)||1953-12-16||||1984||
|-
|  (FIDE)||1984-09-20||||2009||
|-
|  (FIDE)||1984-09-17||||2004||
|-
|  (Gaige, 1987)||1929-06-17||1984-08-13||1952||
|-
|  (FIDE)||1975-09-14||||2010||
|-
|  (FIDE)||1960-02-15||||1986||
|-
|  (FIDE)||1943-08-06||||1975||
|-
|  (Gaige, 1987)||1930-12-21||1996-12-29||1965||
|-
|  (FIDE)||1961-03-31||||1987||
|-
|  (FIDE)||1969-01-27||||1989||
|-
|  (FIDE)||1969-07-31||||2002||
|-
|  (FIDE)||1974-12-13||||2005||
|-
|  (Gaige, 1987)||1914-01-08||1981-11-12||1952||
|-
|  (FIDE)||1953-11-09||||1982||
|-
|  (Gaige, 1987)||1907-12-19||1980-06-02||1953||
|-
|  (FIDE)||1961-10-12||||1993||
|-
|  (FIDE)||1945-02-18||||1978||
|-
|  (FIDE)||1944-04-18||2008-12-20||1972||
|-
|  (FIDE)||1960-03-18||||1985||
|-
|  (FIDE)||1988-07-02||||2010||
|-
|  (FIDE)||1959-06-07||||1998||
|-
|  (FIDE)||1974-04-24||||2000||
|-
|  (FIDE)||1976-07-23||||1991||
|-
|  (FIDE)||1969-04-19||||1991||
|-
|  (Gaige, 1987)||1934-11-20||1995-08-30||1962||
|-
|  (FIDE)||1965-06-06||||1993||
|-
|  (FIDE)||1971-02-13||||2007||
|-
|  (Gaige, 1987)||1931-09-01||||1962||
|-
|  (FIDE)||1988-07-15||||2010||
|-
|  (FIDE)||1983-10-11||||1998||
|-
|  (FIDE)||1964-11-11||||1998||
|-
|  (FIDE)||1990-03-20||||2007||
|-
|  (FIDE)||1974-09-10||||1999||
|-
|  (FIDE)||1983-02-28||||2007||
|-
|  (FIDE)||1959-02-14||||1981||
|-
|  (Gaige, 1987)||1937-04-04||||1961||
|-
|  (FIDE)||1981-07-03||||2002||
|-
|  (FIDE)||1969-01-05||||2004||
|-
|  (FIDE)||1982-06-28||||2001||
|-
|  (FIDE)||1987-07-27||||2012||
|-
|  (FIDE)||1989-08-12||||2013||
|-
|  (FIDE)||1987-04-06||||2004||
|-
|  (FIDE)||1981-08-27||||2011||
|-
|  (FIDE)||1962-03-14||||1996||
|-
| ||1913-01-27||1999-11-11||1982||
|-
|  (FIDE)||1992-01-13||||2010||
|-
|  (FIDE)||1978-07-13||||2000||
|-
|  (FIDE)||1991-08-16||||2012||
|-
|  (FIDE)||1978-01-19||||2004||
|-
|  (FIDE)||1958-11-29||||1982||
|-
| ||1921-04-09||2004-01-29||1984||
|-
|  (FIDE)||1946-11-26||||1994||

|-
|  (FIDE)||1984-07-31||||2005||
|-
|  (FIDE)||1947-12-28||||1973||

|-
|  (FIDE)||1971-02-01||||2002||
|-
|  (FIDE)||1987-03-12||||2001||
|-
|  (FIDE)||1939-01-07||||1972||
|-
|  (FIDE)||1972-05-24||2013-02-14
||2004||
|-
|  (FIDE)||1961-10-17||||2005||
|-
|  (FIDE)||1988-02-05||||2008||
|-
|  (Gaige, 1987)||1908-10-08||1962-03-11||1950||
|-
|  (FIDE)||1974-05-01||||2002||
|-
|  (FIDE)||1949-05-02||||1976||
|-
|  (FIDE)||1942-06-17||||1977||
|-
|  (FIDE)||1994-08-27||||2014||
|-
|  (FIDE)||1989-08-28||||2007||
|-
|  (FIDE)||1999-01-19||||2015||
|-
|  (FIDE)||1976-04-20||||2004||
|-
|  (FIDE)||1988-06-21||||2004||
|-
|  (FIDE)||1950-04-23||||1981||
|-
|  (FIDE)||1996-03-25||||2010||
|-
|  (FIDE)||1946-04-18||||1980||
|-
|  (FIDE)||1983-11-20||||2009||
|-
|  (FIDE)||1991-04-05||||2011||
|-
|  (FIDE)||1961-04-07||||1993||
|-
|  (FIDE)||1993-03-29||||2015||
|-
|  (FIDE)||1945-10-10||2012-03-21||1976||
|-
|  (FIDE)||1967-02-05||||1990||
|-
|  (FIDE)||1944-11-15||||1980||
|-
|  (FIDE)||1972-08-12||||1998||
|-
|  (FIDE)||1976-07-01||||1998||
|-
|  (FIDE)||1964-12-21||||1990||
|-
|  (Gaige, 1987)||1911-11-26||1992-04-04||1950||
|-
|  (FIDE)||1985-09-12||||2001||
|-
|  (FIDE)||1951-09-06||||1973||
|-
|  (FIDE)||1962-02-25||||1997||
|-
|  (FIDE)||1978-07-20||||2015||
|-
|  (FIDE)||1981-04-22||||2014||
|-
|  (FIDE)||1994-06-29||||2015||
|-
|  (FIDE)||1958-11-19||||1997||
|-
|  (FIDE)||1960-07-13||||1987||
|-
|  (FIDE)||1979-08-03||||2007||
|-
|  (Gaige, 1987)||1929-10-14||2000-09-19||1961||
|-
|  (FIDE)||1994-10-25||||2010||
|-
|  (FIDE)||1956-09-08||||1977||
|-
|  (FIDE)||1983-11-08||||2007||
|-
|  (FIDE)||1943-07-04||||1978||
|-
|  (FIDE)||1973-12-19||||1997||
|-
|  (FIDE)||1989-01-19||||2007||
|-
|  (FIDE)||1960-06-24||||1985||
|-
|  (FIDE)||1971-07-27||||2006||
|-
|  (FIDE)||1953-03-22||||1978||
|-
|  (FIDE)||1965-02-07||||2005||
|-
|  (FIDE)||1973-08-18||||1995||
|-
|  (FIDE)||1959-08-26||||1988||
|-
|  (FIDE)||1983-10-10||||2003||
|-
|  (FIDE)||1985-04-06||||2011||
|-
|  (FIDE)||1952-01-10||||1976||
|-
|  (FIDE)||1988-02-14||||2007||
|-
|  (FIDE)||1965-05-28||||1995||
|-
|  (Gaige, 1987)||1922-09-08||2009-01-23||1960||
|-
|  (Gaige, 1987)||1910-02-28||1975-07-24||1953||
|-
|  (FIDE)||1961-04-29||||1994||
|-
|  (FIDE)||1988-01-08||||2010||
|-
|  (FIDE)||1977-04-18||||1999||
|-
|  (FIDE)||1963-05-27||||1991||
|-
|  (FIDE)||1991-12-09||||2014||
|-
|  (FIDE)||1964-06-13||||1991||
|-
|  (Gaige, 1987)||1882-10-12||1961-03-15||1950||
|-
|  (FIDE)||1974-10-15||||1994||
|-
|  (FIDE)||1977-12-10||||2001||
|-
|  (FIDE)||1983-10-16||||2008||
|-
|  (FIDE)||1973-07-06||||1998||
|-
|  (FIDE)||1968-04-27||||1996||
|-
|  (FIDE)||1979-08-03||||2006||
|-
|  (FIDE)||1967-11-12||||1997||

|-
|  (FIDE)||1974-05-15||||1993||
|-
|  (FIDE)||1986-09-14||||2011||
|-
|  (FIDE)||1979-04-28||||1998||
|-
|  (FIDE)||1992-05-18||||2008||
|-
| ||1970-04-03||2009-09-20||1999||
|-
|  (FIDE)||1969-04-22||||1994||
|-
| ||1940-08-08||2005-11-12||1978||
|-
| ||1921-12-03||2003-02-04||1985||
|-
|  (FIDE)||1974-04-13||||1992||
|-
|  (FIDE)||1991-06-29||||2008||
|-
|  (FIDE)||1964-05-26||||1986||
|-
|  (FIDE)||1962-11-19||||1995||
|-
|  (FIDE)||1982-01-03||||2010||
|-
|  (FIDE)||1980-11-25||||2006||
|-
|  (Gaige, 1987)||1896-09-20||1975-08-16||1950||
|-
|  (FIDE)||1970-02-09||||1995||
|-
|  (FIDE)||1983-08-13||||2003||
|-
|  (FIDE)||1971-01-02||||2006||
|-
| ||1933-02-03||2000-08-06||1982||
|-
|  (FIDE)||1960-09-13||||1996||
|-
|  (FIDE)||1983-02-03||||2002||
|-
|  (FIDE)||1984-04-06||||2007||
|-
|  (FIDE)||1982-02-20||||2007||
|-
|  (FIDE)||1990-08-17||||2008||
|-
|  (FIDE)||1981-01-07||||2000||
|-
|  (FIDE)||1986-07-10||||2007||
|-
|  (FIDE)||1967-01-21||||1993||
|-
|  (FIDE)||1977-04-06||||2003||
|-
| ||1940-09-26||2005-06-01||1973||
|-
|  (FIDE)||1951-06-18||2014-01-25||1974||
|-
|  (FIDE)||1965-04-20||||1996||
|-
|  (FIDE)||1969-10-03||||2004||
|-
|  (FIDE)||1968-08-19||||1992||
|-
|  (FIDE)||1974-11-15||||2001||
|-
|  (Gaige, 1987)||1928-05-10||2013-05-18||1959||
|-
|  (FIDE)||1943-04-10||||1976||
|-
|  (FIDE)||1960-05-13||||1995||
|-
|  (FIDE)||1957-06-24||||1988||
|-
|  (FIDE)||1976-10-23||||1993||
|-
|  (FIDE)||1986-10-15||||2008||
|-
|  (FIDE)||1983-08-28||||2012||
|-
|  (FIDE)||1983-12-13||||2003||
|-
|  (FIDE)||1974-08-20||||1998||
|-
|  (FIDE)||1960-03-24||||1980||
|-
|  (FIDE)||1986-08-17||||2014||
|-
|  (FIDE)||1988-06-30||||2010||
|-
|  (FIDE)||1973-12-08||||2003||
|-
|  (FIDE)||1964-05-01||||2007||
|-
|  (FIDE)||1969-01-30||||1994||
|-
|  (FIDE)||1969-09-14||||1992||
|-
|  (FIDE)||1993-02-25||||2011||
|-
|  (FIDE)||1989-01-09||||2015||
|-
|  (FIDE)||2000-12-26||||2014||
|-
|  (FIDE)||1968||||2012||
|-
|  (FIDE)||1967-09-12||||1991||
|-
|  (FIDE)||1937-11-11||2010-03-31||2004||
|-
|  (FIDE)||1978-02-05||||1997||
|-
|  (FIDE)||1944-04-16||||2001||
|-
|  (Gaige, 1987)||1923-06-01||2005-04-22||1965||
|-
|  (FIDE)||1985-05-05||||2006||
|-
|  (FIDE)||1991-10-01||||2011||
|-
|  (FIDE)||1981-06-01||||2004||
|-
|  (FIDE)||1981-10-29||||2010||
|-
|  (FIDE)||1974-10-21||||1999||
|-
|  (FIDE)||1976-07-12||||1998||
|-
|  (FIDE)||1968-10-16||||2006||
|-
|  (FIDE)||1972-10-27||||1996||
|-
|  (FIDE)||1969-09-14||||1993||
|-
|  (FIDE)||1980-03-06||||2005||
|-
|  (FIDE)||1952-06-29||||1992||
|-
|  (FIDE)||1971-02-01||||1993||
|-
|  (FIDE)||1992-05-08||||2009||
|-
|  (FIDE)||1966-04-17||||1996||
|-
|  (FIDE)||1972-07-04||||1990||
|-
|  (FIDE)||1969-03-04||||2007||
|-
|  (FIDE)||1982-06-20||||2009||
|-
|  (FIDE)||1962-05-22||||1990||
|-
|  (FIDE)||1987||||2014||
|-
|  (FIDE)||1981-06-05||||2002||
|-
|  (FIDE)||1965-06-01||||1984||
|-
|  (FIDE)||1958-04-23||||1999||
|-
|  (FIDE)||1975-04-29||||1995||
|-
|  (FIDE)||1955-05-24||||2005||
|-
|  (FIDE)||1992-05-28||||2013||
|-
|  (FIDE)||1973-04-16||||2008||
|-
|  (FIDE)||1947-09-25||||1975||
|-
|  (FIDE)||1981-11-29||||2011||
|-
|  (Gaige, 1987)||1919-06-21||1968-09-25||1962||
|-
|  (FIDE)||1948-06-09||||1984||
|-
|  (FIDE)||1991-01-08||||2009||
|-
|  (FIDE)||1982-01-06||||2007||
|-
|  (FIDE)||1959-07-28||2013-01-19||1992||
|-
|  (FIDE)||1992-01-01||||2014||
|-
|  (FIDE)||1979-09-14||||2007||
|-
|  (FIDE)||1958-02-22||||1991||
|-
|  (FIDE)||1987-03-20||||2010||
|-
|  (FIDE)||1983-10-17||||2008||
|-
|  (FIDE)||1965-07-28||||2001||
|-
| ||1922-02-04||2003-05-16||1987||
|-
|  (FIDE)||1975-01-01||||1996||
|-
|  (FIDE)||1958-09-08||||1987||
|-
|  (FIDE)||1985-04-05||||2004||
|-
|  (FIDE)||1946-03-22||||1972||
|-
|  (FIDE)||1984-09-17||||2009||
|-
|  (FIDE)||1968-01-21||||1990||
|-
|  (FIDE)||1987||||2008||
|-
|  (FIDE)||1982-04-27||||2003||
|-
|  (FIDE)||1980||||2013||
|-
|  (Gaige, 1987)||1921-03-24||2010-03-27||1950||
|-
|  (FIDE)||1993-10-09||||2007||
|-
|  (FIDE)||1978-11-10||||1999||
|-
|  (FIDE)||1978-03-24||||2008||
|-
|  (FIDE)||1965-09-06||||1994||
|-
|  (FIDE)||1963-03-20||||1984||
|-
|  (FIDE)||1968-01-13||||1987||
|-
|  (FIDE)||1980-03-30||||2000||
|-
|  (FIDE)||1979-02-05||||2012||
|-
|  (FIDE)||1978-02-08||||2007||
|-
|  (FIDE)||1979-10-08||||2015||
|-
|  (FIDE)||1966-07-31||||1993||
|-
|  (FIDE)||1947-05-28||||1980||
|-
|  (FIDE)||1967-04-26||||1995||
|-
| ||1968-01-22||2007-06-30||1992||
|-
|  (FIDE)||1943-05-18||||1976||
|-
|  (FIDE)||1975-11-22||||1996||
|-
|  (FIDE)||1971-02-17||||1990||
|-
|  (Gaige, 1987)||1937-01-30||||1955||
|-
|  (FIDE)||1943-03-22||||1976||
|-
|  (FIDE)||1956-10-02||||1980||
|-
|  (FIDE)||1938-02-28||||1979||
|-
|  (FIDE)||1990-06-05||||2009||
|-
|  (FIDE)||1954-11-10||||1985||
|-
|  (FIDE)||1976-07-18||||2010||
|-
|  (Gaige, 1987)||1908-01-26||1967-05-26||1950||
|-
|  (FIDE)||1968-04-29||||2003||
|-
|  (FIDE)||1969-04-29||||1993||
|-
|  (FIDE)||1964-01-29||||2004||
|-
|  (FIDE)||1979-05-30||||2010||
|-
|  (FIDE)||1953-09-04||||1977||
|-
|  (FIDE)||1979-04-19||||2003||
|-
|  (FIDE)||1972-07-18||||1993||
|-
|  (Gaige, 1987)||1934-11-12||1973-07-04||1962||
|-
|  (FIDE)||1975-01-11||||2007||
|-
|  (FIDE)||1987-03-01||||2004||
|-
|  (FIDE)||1972-05-15||||2014||
|-
|  (FIDE)||1980-01-08||||2002||
|-
|  (FIDE)||1977-05-10||||1999||
|-
|  (FIDE)||1964-09-27||||1992||
|-
|  (FIDE)||1983-12-09||||2012||
|-
|  (FIDE)||1977-05-11||||2007||
|-
|  (Gaige, 1987)||1904-05-09||1963-07-25||1954||
|-
|  (FIDE)||1987-01-03||||2015||
|-
|  (FIDE)||1961-05-12||||1996||
|-
|  (FIDE)||1970-08-18||||1998||
|-
|  (FIDE)||1994-06-02||||2014||
|-
|  (FIDE)||1990-16-03||||2011||
|-
|  (FIDE)||1959-06-08||||1991||
|-
|  (FIDE)||1947-06-01||||1978||
|-
|  (Gaige, 1987)||1926-11-16||2001-09-10||1965||
|-
|  (FIDE)||1962-12-25||||2000||
|-
|  (FIDE)||1972-11-26||||1996||
|-
|  (FIDE)||1972-06-03||||2000||
|-
|  (FIDE)||1980-04-15||||2006||
|-
|  (FIDE)||1969-08-26||||1997||
|-
|  (FIDE)||1982-08-00||||2009||
|-
|  (FIDE)||1957-05-02||||1986||
|-
|  (FIDE)||1947-10-14||||1978||
|-
|  (FIDE)||1977-09-19||||1996||
|-
|  (FIDE)||1945-12-21||||1973||
|-
|  (FIDE)||1950-02-11||||1977||
|-
|  (FIDE)||1980-07-25||||2002||
|-
|  (FIDE)||1976-06-17||||1994||
|-
|  (FIDE)||1989-04-06||||2009||
|-
|  (FIDE)||1983-04-13||||2010||
|-
|  (FIDE)||1988-04-24||||2010||
|-
|  (Gaige, 1987)||1917-03-19||1998-08-08||1950||
|-
| ||1955-02-08||2003-08-31||1994||

|-
|  (FIDE)||1973-10-04||||2010||
|-
|  (FIDE)||1987-04-12||||2002||
|-
|  (Gaige, 1987)||1926-02-07||||1952||
|-
|  (Gaige, 1987)||1936-11-09||1992-06-28||1957||
|-
|  (FIDE)||1978-07-01||||2004||
|-
|  (FIDE)||1952-02-22||||1976||
|-
|  (Gaige, 1987)||1887-02-21||1956-02-05||1950||
|-
|  (FIDE)||1961-08-08||||1995||
|-
|  (FIDE)||1993-09-19||||2009||
|-
| ||1922-02-16||2006-07-23||1992||
|-
|  (FIDE)||1968-02-28||||1996||
|-
|  (FIDE)||1983-01-07||||2007||
|-
|  (FIDE)||1959-08-12||||1997||
|-
|  (FIDE)||1969-03-19||||1996||
|-
|  (FIDE)||1978-07-03||||2006||
|-
|  (FIDE)||1985-02-06||||2010||
|-
|  (FIDE)||1951-12-14||||1974||
|-
|  (FIDE)||1985-01-06||||2003||
|-
|  (FIDE)||1949-04-27||||1980||
|-
|  (FIDE)||1966-06-01||||1994||
|-
|  (FIDE)||1962-09-24||||1991||
|-
|  (FIDE)||1958-08-26||||1995||
|-
|  (FIDE)||1976-10-21||||2002||
|-
|  (FIDE)||1973-02-14||||1991||
|-
|  (FIDE)||1973-11-09||||1996||
|-
|  (FIDE)||1940-11-10||||1989||
|-
|  (FIDE)||1974-11-08||||2006||
|-
|  (FIDE)||1963-05-17||||1997||
|-
|  (FIDE)||1964-09-23||||1990||
|-
|  (Gaige, 1987)||1910-05-01||1969-03-03||1953||
|-
|  (FIDE)||1987-07-01||||2005||
|-
|  (FIDE)||1990-03-05||||2012||
|-
|  (FIDE)||1975-03-15||||1992||
|-
| ||1905-11-23||1978-03-19||1977||
|-
|  (FIDE)||1951-11-04||||1974||
|-
|  (FIDE)||1960-06-15||||1998||
|-
|  (FIDE)||1967-08-10||||2001||
|-
|  (FIDE)||1990-03-21||||2010||
|-
|  (FIDE)||1974-05-20||||2006||
|-
|  (FIDE)||1971-12-21||||1994||
|-
|  (Gaige, 1987)||1910-08-31||1980-12-08||1953||
|-
|  (Gaige, 1987)||1937-03-07||2000-07-02||1963||
|-
|  (FIDE)||1998-05-06||||2014||
|-
|  (FIDE)||1943-09-23||||1997||
|-
|  (FIDE)||1947-06-16||||1987||
|-
|  (FIDE)||1944-09-25||2011-12-24||1975||
|-
|  (FIDE)||1972-06-22||||1999||
|-
|  (FIDE)||1988-02-14||||2007||
|-
|  (FIDE)||1946-03-15||||1972||
|-
|  (FIDE)||1953-05-27||||2002||
|-
|  (FIDE)||1975-12-11||||2002||
|-
|  (FIDE)||1979-12-07||||1999||
|-
|  (FIDE)||1977-03-25||||2001||

|-
|  (FIDE)||1950-08-27||||1988||
|-
|  (Gaige, 1987)||1920-09-11||1984-09-08||1962||
|-
|  (Gaige, 1987)||1935-03-29||||1959||
|-
|  (FIDE)||1971-05-31||||1991||
|-
|  (Gaige, 1987)||1925-06-26||2006-04-20||1954||
|-
|  (FIDE)||1967-07-05||||1992||

|-
|  (FIDE)||1990-10-21||||2005||
|-
| ||1948-01-27||2005-01-03||1976||
|-
|  (FIDE)||1951-10-15||||1971||
|-
|  (FIDE)||1995-04-27||||2014||
|-
|  (FIDE)||1963-12-11||||2009||
|-
|  (FIDE)||1997-02-08||||2012||
|-
|  (FIDE)||1949-03-05||||1985||
|-
|  (FIDE)||1981-02-13||||2001||
|-
|  (FIDE)||1971-10-01||||2008||
|-
|  (FIDE)||1982-08-21||||1999||
|-
|  (FIDE)||1979-05-15||||1998||
|-
|  (FIDE)||1956-03-17||||1990||
|-
|  (FIDE)||1973-08-11||||2005||
|-
|  (FIDE)||1959-08-09||||1982||
|-
|  (FIDE)||1994-11-14||||2011||
|-
|  (FIDE)||1972-10-07||||1993||
|-
|  (FIDE)||1967-05-23||||1995||
|-
|  (FIDE)||1970-07-12||||1995||
|-
|  (Gaige, 1987)||1933-03-05||||1961||
|-
|  (FIDE)||1969-12-06||||2004||
|-
|  (FIDE)||1957-03-18||2008-00-00||1994||
|-
|  (FIDE)||1979-01-08||||2007||
|-
|  (FIDE)||1967-02-26||||2007||
|-
|  (FIDE)||1951-03-30||||1982||
|-
|  (FIDE)||1942-05-12||2014-05-22||1973||
|-
|  (FIDE)||1961-01-07||||1988||
|-
|  (FIDE)||1978-06-14||||1998||
|-
|  (Gaige, 1987)||1885-06-22||1962-10-09||1950||
|-
|  (FIDE)||1990-03-08||||2011||
|-
|  (FIDE)||1967-05-04||||2000||
|-
|  (FIDE)||1963-07-29||||2006||
|-
|  (FIDE)||1987-02-04||||2007||
|-
|  (FIDE)||1957-01-20||||1989||
|-
|  (FIDE)||1989-12-16||||2009||
|-
|  (FIDE)||1952-01-17||||1976||
|-
|  (FIDE)||1964-08-06||||1999||
|-
|  (FIDE)||1958-12-06||||1999||
|-
|  (FIDE)||1970-08-28||||2008||
|-
|  (FIDE)||1974-02-07||||1998||
|-
|  (FIDE)||1986-06-11||||2001||
|-
|  (FIDE)||1964-05-10||||2003||
|-
|  (FIDE)||1971-02-02||||1997||
|-
|  (FIDE)||1976-12-13||||2000||
|-
|  (FIDE)||1947-08-17||||2005||
|-
|  (FIDE)||1974-11-29||||1999||
|-
|  (FIDE)||1991-11-22||||2009||
|-
|  (FIDE)||1988-11-11||||2008||
|-
|  (FIDE)||1980-09-12||||2001||
|-
|  (FIDE)||1942-08-19||||1975||
|-
|  (FIDE)||1953-09-11||||2003||
|-
|  (FIDE)||1975-04-30||||2001||
|-
| ||1960-01-01||2000-01-06||1989||

|-
|  (FIDE)||1997-06-19||||2015||
|-
|  (FIDE)||1968-01-26||||1988||
|-
|  (FIDE)||1989-08-04||||2005||
|-
|  (FIDE)||1987-03-31||||2004||
|-
|  (FIDE)||1968-06-14||||1995||
|-
|  (FIDE)||1968-03-26||||1996||
|-
|  (FIDE)||1962-04-18||||1990||
|-
|  (FIDE)||1953-11-26||||1995||
|-
|  (FIDE)||1965-04-17||||1994||
|-
|  (FIDE)||1988-07-07||||2008||
|-
|  (FIDE)||1984-01-15||||2006||
|-
|  (FIDE)||1944-04-27||||1975||
|-
|  (FIDE)||1962-08-17||||1988||
|-
|  (FIDE)||1979-11-30||||2008||
|-
|  (FIDE)||1963-01-01||||1998||
|-
|  (FIDE)||1983-02-03||||2011||
|-
|  (FIDE)||1987-01-13||||2005||
|-
| ||1963-01-15||2006-07-14||1990||
|-
|  (FIDE)||1968-02-15||||1990||
|-
|  (FIDE)||1966-06-26||||2010||
|-
|  (FIDE)||1963-09-18||||2000||
|-
|  (FIDE)||1969-02-04||||1998||
|-
|  (FIDE)||1976-03-10||||2000||

|-
|  (FIDE)||1970-10-23||||1995||
|-
|  (FIDE)||2000-10-30||||2015||
|-
|  (FIDE)||1989-01-02||||2011||
|-
|  (FIDE)||1962-09-17||||1994||
|-
|  (FIDE)||1976-10-29||||2007||

|-
|  (FIDE)||1965-10-13||||2003||
|-
|  (FIDE)||1962-11-30||||1990||
|-
|  (FIDE)||1963-02-11||||1997||
|-
|  (Gaige, 1987)||1925-03-26||2000-03-05||1964||
|-
|  (FIDE)||1960-11-20||||1993||
|-
|  (FIDE)||1963-10-03||||1990||
|-
|  (FIDE)||1970-06-18||||2000||
|-
|  (FIDE)||1976-02-01||||1994||
|-
|  (FIDE)||1958-04-11||||1992||
|-
|  (FIDE)||1973-07-03||||2003||
|-
|  (FIDE)||1992-11-05||||2012||
|-
|  (FIDE)||1959-10-24||||1990||
|-
|  (FIDE)||1991-09-01||||2012||
|-
|  (FIDE)||1979-03-26||||2004||
|-
|  (FIDE)||1994-06-08||||2009||
|-
|  (FIDE)||1959-08-08||||1984||
|-
|  (FIDE)||1959-05-01||2011-06-02||1996||
|-
|  (FIDE)||1960-02-13||||1980||

|-
|  (FIDE)||1982-05-15||||2010||
|-
|  (FIDE)||1965-04-09||||1993||
|-
|  (FIDE)||1957-02-11||||1984||
|-
|  (Gaige, 1987)||1935-06-15||1971-10-31||1967||
|-
|  (FIDE)||1938-05-27||||1976||
|-
|  (FIDE)||1965-07-29||||2001||
|-
| ||1963-07-14||2008-08-10||2000||
|-
|  (FIDE)||1968-03-30||||2007||
|-
|  (FIDE)||1981-07-07||||2007||
|-
|  (FIDE)||1958-08-22||||1984||
|-
|  (FIDE)||1972-11-17||||1994||
|-
|  (FIDE)||1963-10-22||2014-10-03||2000||
|-
|  (FIDE)||1965-09-21||||1997||
|-
|  (FIDE)||1923-09-09||2014-12-08||2003||
|-
|  (FIDE)||1971-08-16||||2000||
|-
|  (FIDE)||1980-06-29||||2001||
|-
|  (FIDE)||1978-09-05||||1998||
|-
|  (FIDE)||1986-12-12||||2004||
|-
|  (FIDE)||1985-04-06||||2008||
|-
|  (FIDE)||1986-06-26||||2008||
|-
|  (FIDE)||1993-07-14||||2009||
|-
|  (FIDE)||1985-09-18||||2006||
|-
|  (FIDE)||1989-03-28||||2007||
|-
|  (FIDE)||1988-06-11||||2006||
|-
|  (FIDE)||1976-03-16||||2001||
|-
|  (FIDE)||1958-12-27||||2005||
|-
|  (FIDE)||1976-02-17||||1999||
|-
|  (FIDE)||1954-05-26||||1998||
|-
|  (FIDE)||1988-11-11||||2014||
|-
|  (FIDE)||1987-02-14||||2006||
|-
|  (FIDE)||1963-06-25||||1994||
|-
|  (FIDE)||1974-01-19||||2011||
|-
|  (FIDE)||1970-11-04||||1997||
|-
|  (FIDE)||1979-12-17||||2002||
|-
|  (FIDE)||1983-04-04||||2011||
|-
|  (FIDE)||1976-08-18||||1994||
|-
|}

Referències 

  (dates i any de títol per a la majoria dels jugadors en guanyar el títol abans de 1987)

Enllaços externs 

 Chessbase Megabase 2008
 Rated players from Bill Wall 
 FIDE Title Applications 

 
Llistes d'escacs